Кархародонтозаврові (Carcharodontosauridae) — викопна родина тероподних динозаврів, близько споріднена з алозавровими. Деякі роди включають найбільших відомих тероподів: Carcharodontosaurus, Giganotosaurus і Acrocanthosaurus сягали розмірів тиранозавра (12 м завдовжки і вагою більше 3 тон).

Від ранньої до середньої крейди були найбільшими наземними хижаками. Протягом ранньої крейди (пізній апт—сеноман), були поширені у Південній Америці й Африці, особливо у північній частині Африки, але також водилися у Лавразії. Гондванські кархародонтозаврові жили паралельно з двома іншими групами великих тероподів, спінозавровими і абелізавровими. Після сеноману різноманіття кархародонтозаврових у Гондвані стало зменшуватися, і вони вимерли перед туроном. Їхні екологічні ніші великих хижаків зайняли мегараптори й абелізаврові. У Лавразії вони проіснували трохи довше (Shaochilong жив у туроні), але згодом як найвищих хижаків у Азії й Північній Америці їх замістили тиранозавроїди.

Примітки 

Карнозаври
Родини динозаврів